«Архиме́д» () — первый винтовой пароход.

Построен в 1838 году английским изобретателем  по заказу Британского Адмиралтейства. Длина — 37,5 м, ширина — 6,7 м, осадка — 3 м, грузоподъемность 237 т. На винт диаметром 2,1 м работали две паровые машины мощностью 45 л. с. каждая. На испытаниях «Архимед» развил максимальную скорость 9,8 узлов.

В мае 1840 году пароход начал работать на Британских каботажных линиях.

Другие ранние винтовые суда 
В 1796 году Дж. Фитч строит паровой катер «Collect» с гребным винтом Архимеда и начинает его испытания в Нью-Йоркской гавани.

Почти одновременно со Смитом шведским инженером Джоном Эрикссоном был построен меньший по мощности и грузоподъемности пароход «Robert F. Stockton». В апреле 1839 году он ушел под парусами в США, предоставившими Эриксону своё гражданство.

См. также 
 HMS Rattler (1843)

Ссылки 

 Первый винтовой пароход «Архимед»

Гражданские суда
Пароходы